Иван Гошняк (; 10 июня 1909, Огулин — 8 февраля 1980, Белград) — югославский военный и политический деятель, участник Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны. Генерал армии Югославской народной армии, Герой Социалистического Труда Югославии, Народный герой Югославии. В период с 14 января 1953 по 16 мая 1967 год занимал должность Союзного секретаря по народной обороне СФРЮ (министра обороны).

Биография 
Иван Гошняк родился 10 июня 1909 года в Огулине. По национальности хорват. Окончил столярное училище в городе Сисак. В молодости вступил в рабочее движение, в 1933 году был принят в члены Коммунистической партии Югославии. После её запрета в 1935 году эмигрировал в СССР, где прошёл подготовку в Международной ленинской школе (Москва) и Рязанском военном училище. В 1937 году отправился в Испанию добровольно воевать в составе интернациональных бригад против франкистов. Прошёл путь от командира роты до заместителя командира бригады. Дослужился до воинского звания капитана.

В 1939 году был интернирован французскими властями. В лагере занял должность Секретаря Югославской коммунистической парторганизации. Пережил немецкую оккупацию, в 1941 году был освобождён и через год нелегально вернулся на родину. Прибыл в расположение штаба НОАЮ в Горски-Котаре, где был назначен в ноябре 1942 года командиром 1-го (позднее 4-го) хорватского армейского корпуса НОАЮ. Участвовал в многочисленных военных операциях на территории Хорватии против немецких и хорватских оккупантов, пользовался большим авторитетом у партизан. В конце мая 1945 года, после окончания войны, был назначен командиром 2-й армии ЮНА.

С 1945 года занимал высшие посты в Народно-освободительной армии Югославии: командующий 2-й армией, начальник Управления кадров (1946—1949), заместитель министра обороны (1950—1953), военный министр (1953—1967). Одновременно в 1958—1964 годах являлся главой ЦК НОАК. С 1945 года член ЦК КПЮ, с 1948 года — Политбюро ЦК КПЮ (позже — аналогичных органов Союза коммунистов Югославии).

Награждён орденами Народного героя Югославии (указ от 17 ноября 1953), Героя Социалистического Труда, Народного освобождения, Военного флага и многими другими, в том числе советским орденом Суворова 1-й (20 июня 1956) и 2-й (5 сентября 1944) степеней.

Иван Гошняк скончался 8 февраля 1980 года в Белграде. Похоронен там же, на .

Примечания

Литература 
 Војна енциклопедија (књига трећа), Београд 1972. година
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.
 Marko Lopusina. Ubij blizneg svog 
 Залесский К.А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники СССР. М., 2004

Ссылки 
 Vojska.net: Ivan Gošnjak  
 Arkade.hr: Ivan Gošnjak 

Слушатели Международной ленинской школы
Югославские партизаны
Члены Президиума ЦК СКЮ
Бойцы интербригад
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Министры обороны Югославии
Члены Совета Федерации СФРЮ
Генералы Югославии
Депутаты Скупщины СФРЮ